Джо Уорралл: Уорралл, Джо (род. 1997) — английский футболист.
  (род. 1945) — английский футбольный судья.